Dolphin ( für Delfin) steht für:
 Dolphin, digitale Vertriebsplattform für Satellitenfernsehen, siehe Entavio
 Dolphin (Automarke), eine britische Automarke (1909–1911)
 Dolphin (Emulator), Emulator für Nintendos GameCube und Wii
 Dolphin (KDE), Standard-Dateimanager in KDE 4
 Dolphin Browser, Web-Browser für das Betriebssystem Android
 Dolphin IV, Kreuzfahrtschiff 
 CM1 Dolphin, chinesische Magnetschwebebahn 
 Dolphin-Klasse, U-Boot-Klasse von Jagd-U-Booten
 den englischen Decknamen eines Funkschlüsselnetzes der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg, siehe Hydra (Schlüsselnetz)
 Dolphin-Piercing, ein Intimpiercing, siehe Prinz-Albert-Piercing
 Sipani Dolphin, ein Kleinwagen des indischen Automobilherstellers Sipani, der auf dem Reliant Kitten basierte.
 eine amerikanische Comicfigur, siehe Dolphin (Comicfigur)
 ehemalige Bezeichnung der Java-Version JSE 7.0, siehe Java (Technik)#Versionen
 Dolphin Spur, ein Felssporn in der Ross Dependency, Antarktika
 einen Familiennamen:
 Dwayne Dolphin (* 1963), amerikanischer Jazzmusiker

Siehe auch:

 Dolfin
 Delfin
 Dauphin